Ulmental, auch: Ulmenthal, ist ein Ortsname:
 Ulmental, bis 1938: Seikwethen, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Saizewo (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland
 Ulmenthal, historisch-deutscher Name von Ormont-Dessous, Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz